Nick Foster, né le  à Brisbane en Australie, est un pilote automobile australien.

Carrière

Palmarès

Championnat du monde d'endurance

Asian Le Mans Series 

 * Saison en cours. Les courses en « gras » indiquent une pole position, les courses en « italique » indiquent le meilleur tour de course.

Notes et références

Liens externes 

  ;
 Fiche de Nick Foster sur Driver Database ;
 Fiche de Nick Foster sur RacingSportsCars.

Pilote automobile australien
Naissance en février 1992
Pilote des 24 Heures du Mans
Pilote des Asian Le Mans Series
Pilote du Championnat du monde d'endurance
Naissance à Brisbane